Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 17 marca w Östersund. Była to dwunasta i ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Włoch Dominik Windisch, srebro zdobył Francuz Antonin Guigonnat, a trzecie miejsce zajął Julian Eberhard z Austrii.

Polacy nie startowali.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019